Ара (иногда Ара-губа) — губа в Мотовском заливе Баренцева моря. Расположена в северной части Кольского полуострова в центральной части Мурманского берега в 40 километрах к северо-западу от Мурманска. Административно относится к Мурманской области. Название происходит от саамского арред — отдыхать, находиться в покое.

Описание 
Ара-губа имеет вытянутую на юго-запад узкую форму, слегка расширенную в северной части. Длина губы составляет около 11 километров, ширина — чуть более 3 километров в северной части на входе в Мотовский залив и 0,6-1,2 километра в южной и центральной частях. Длина береговой линии около 32 километров, глубина — до 159 метров в центральной части.

Берега губы крутые, скалистые, высота прилегающих гранитных возвышенностей достигает 270 метров. Утёсистый северо-восточный берег губы носит название Корабельная пахта. С возвышенностей в губу впадает ряд небольших неподписанных на карте ручьёв, а небольшая протока в крайней южной части губы соединяет её с озером Котыярви. Берега покрыты редкой тундровой растительностью, невысокие сосны и берёзы встречаются только на отлогих берегах залива. Из Ара-губы отходит несколько более мелких заливов — бухты Малая Луковая, Арская и Сковорода.

На входе в губу лежат два острова — Большой и Малый Арские, высотой 47,8 и 73,1 метра соответственно и длиной 1,3 и 0,8 километра. В северной части Большого Арского установлен маяк. Кроме того, сигнальные огни расположены на вдающемся в губу с запада мысе Сковорода и на обоих берегах центральной части губы.

История 
В настоящее время населённых пунктов на губе Ара нет. С конца XIX века до середины XX века на побережье губы находился одноимённый населённый пункт, основанный тут в 1879 году как колония Урского общества. В основном в посёлке проживали финны. Численность его всегда была невысокой и составляла 28 человек в 1928 году и 8 человек в 1938 году. Окончательно ликвидирован посёлок был в 1958 году.

В 1884—1889 годы в посёлке был расположен китобойный завод «Компании Шереметьева». Наличие китобойного завода на губе упоминается и в словаре Брокгауза и Ефрона.

Кроме того, губа Ара упоминается в ряде очерков о Кольском крае, в том числе — в «Путеводителе по Северу России» Д. Н. Островского 1898 года, в «Очерке путешествия Архангельского губернатора А. П. Энгельгардт в Кемский и Кольский уезды в 1895 году», где так же упоминается наличие китобойного завода в губе — 

Упоминается губа Ара и в очерках «По северо-западу России» Константина Константиновича Случевского, путешествующего в 1884—1888 годах по северной и западной частям России в свите Великого князя Владимира Александровича в качестве журналиста-бытописателя. В очерках Случевского Арскому китобойному заводу посвящена целая глава.

Прочие факты 
Губе Ара посвящена песня Александра Розенбаума «Ара-Губа» —

Карты

Источники

Примечания

Литература 
 

Заливы Баренцева моря
Заливы Мурманской области
Фьорды России